

Літтл-Рок — місто, штат Арканзас
 Літтл-Рок — місто, штат Айова
 Літтл-Рок — переписна місцевість в окрузі Белтремі, штат Міннесота

Див. також 
 Літл-Рок